Vattenskruvssläktet, Vallisneria är ett släkte som tillhör familjen dybladsväxter. 

Släktet är uppkallat efter Antonio Vallisneri och flera av arterna används som akvarieväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dybladsväxter
Vallisneria